Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных команд 2015 проводился с 28 марта по 4 апреля 2015 года в городе Блейн (штат Миннесота). Чемпионат проводился в 41-й раз, в 10-й раз в штате Миннесота и впервые в Блейне.

Победитель чемпионата получал право выступать как смешанная сборная команда США на .

В чемпионате принимало участие 10 команд (состоящих из двух мужчин и двух женщин; микст; ). Часть команд называлась по названию представляемого ими штата, часть — по названию или аббревиатуре региона, объединяющего несколько штатов.

Чемпионом стала команда, представляющая штат Вашингтон (скип Брэйди Кларк, ставший чемпионом в 10-й раз; команда из штата Вашингтон стала чемпионом в 13-й раз), выигравшая в финале у команды, представляющей штат Висконсин (скип Sean Murrey). Бронзовые медали завоевала команда MACA (скип Darrick Kizlyk).

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе сначала в полуфиналах, а затем победители полуфиналов встречаются в финале, проигравшие в полуфиналах — в матче за 3-е место.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 команды, выходящие в плей-офф
 команды, выходящие в тай-брейк за выход в плей-офф с 3-го и 4-го мест
Команда MACA ранжирована на 3-е место, поскольку она победила имеющие с нею равное количество побед команды Аляски и Миннесоты.
Команды на 8—9 местах ранжированы по результатам матча между ними.

Тай-брейк

Плей-офф 

Время начала матчей указано местное (UTC−6:00)

Полуфиналы. 3 апреля, 16:00

Матч за 3-е место. 4 апреля, 11:00

Финал. 4 апреля, 11:00

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат США по кёрлингу среди мужчин 2015
 Чемпионат США по кёрлингу среди женщин 2015
 Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных пар 2015

Спорт в США в 2015 году
Чемпионаты США по кёрлингу среди смешанных команд
Спортивные соревнования в Миннесоте
Март 2015 года
Апрель 2015 года